Lotusblume steht für:

 die Pflanzengattung Lotosblumen
 als Weiße Ägyptische Lotusblume für die Seerosenart Tigerlotus